Хмарук:

 Хмарук, Евгений Витальевич (род. 1977) — молдавский футболист.
 Хмарук, Пётр Андреевич (1943—2008) — украинский политический и общественный деятель.

См. также